Кадам:
 Кадам — школа тибетского буддизма, основанная великим индийским учителем Атишей и его учеником Дромтонпой.
 Кадам — гора в Уганде, расположена на юге области Карамоджа.
 Кадам (Галдина) — одно из названий деревьев монотипного рода Галдина (), семейства Мареновые ().
 Кадам — персидская мера длины (см. также Фарсах).
 Кадам — малочисленный народ живущий на территории прилегающей к горе Кадам, расположенной на юге области Карамоджа в Уганде.
 Ка́дам — озеро в центральной части Усть-Куломского района на юге Республике Коми (Россия).
 Кадам — река в Марий Эл, приток р. Кордемка (Россия).